Киевская митрополия или Западнорусская митрополия:
 Киевская митрополия до 1458 года — православная митрополия Константинопольского патриархата на территории Руси, Великого княжества Литовского, Королевства Польского, Золотой Орды.
 Киевская митрополия (1458—1596) — митрополия Константинопольского патриархата на территории Великого княжества Литовского и Королевства Польского.
 Митрополия Киевская, Галицкая и всея Руси (Русская униатская церковь) — поместная католическая церковь восточного обряда, образованная в Речи Посполитой в результате Брестской унии. Сейчас её правопреемниками являются Украинская и Белорусская грекокатолические церкви.
 Киевская митрополия (1620—1688) — православная митрополия Константинопольского патриархата на территории Речи Посполитой и Гетманской Украины.
 Киевская митрополия Православной церкви Украины (с 2018 года) — юридическое название Православной церкви Украины.

См. также 
 Киевская епархия
 Митрополит Киевский и всея Руси
 Митрополит Киевский и всея Украины
 Митрополиты Киевские